Rudolf Slánský (1901-1952), secrétaire général du Parti communiste tchécoslovaque ;
 Rudolf Slánský (1935-2006), son fils, dissident sous le communisme puis diplomate.

Homonymie de personnes